Schraden bezeichnet:
 
 Schraden (Landschaft), Landschaft Schraden im Niederungsgebiet der Pulsnitz und der Schwarzen Elster
 Schraden (Gemeinde), Gemeinde im Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg
 Schraden (Hopferau), Ortsteil von Hopferau, Landkreis Ostallgäu, Bayern

Weitere Wortbedeutungen:
 Das Verb schraden bedeutet so viel wie schroten, schreddern. Es ist veraltet bzw. regional.
 Das Substantiv Schraden ist ein veralteter bzw. regionaler Ausdruck für Schragen (ein Haufen Holzscheite).